Вилча () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Бучум.
 Вилча () — село в Румунії, у повіті Брашов. Входить до складу комуни Шинка.